Mefisto puede referirse a:

 Mefistófeles, como subordinado de Lucifer.
 Mefistófeles, de la obra Fausto de Johann Wolfgang von Goethe.
 Mefistofele, automóvil de carreras de la marca Fiat.
 Mefistofele, título original en italiano de una ópera de Arrigo Boito.
 Mephisto, novela por Klaus Mann.
 Mefisto, una película de István Szabó.
 Mephisto Waltzes, cuatro valses para piano (dos también para orquesta) por Franz Liszt.
 Mefisto de la serie de cómics de Marvel.
 Mefisto, uno de los tres demonios mayores en la serie de videojuegos de Diablo.
 MeFistO (Yusett Adderdy), known player of the Defense of the Ancients (DotA Allstars), famous game designed by the IceFrog.
 Mefisto, del juego de rol Dungeons & Dragons.
 March of Mephisto, canción por Kamelot de su álbum The Black Halo.
 Dancing with Mephisto, canción de Enigma de su álbum A posteriori.
 Uno de los personajes ocultos de Marvel Super Heroes VS Street Fighter.
 Mephisto luchador del CMLL.
 Mephisto, un falso autómata que jugaba ajedrez.
"Mephisto" personaje del manga y anime Ao No Exorcist.
 Mefisto banda de rock cubana.
 Mefistófeles |Personaje del manhwa "el chico del diablo y Dice: El cubo que lo cambia todo."|